Мабри () — английская фамилия. Известные носители:

 Мабри, Марина (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Мабри, Санни (род. 1975) — американская актриса и модель.